Paard (dier)
Equus ferus, het wilde paard
Paard (astrologie), een van de tekens in de Chinese dierenriem
Paard (schaken)
Paard (turntoestel)
Paard van Troje, in het algemeen een gewenste zaak die ergens met plezier wordt binnengehaald, maar waarin een ongewenste lading is verborgen; in het bijzonder het houten paard dat volgens de legendes omtrent de Trojaanse Oorlog door de Grieken voor de poorten van Troje werd achtergelaten
Paard (poppodium), een uitgaansgelegenheid in Den Haag
Trojaans paard (computers), een programma dat ongewenst meekomt met een programma dat door de gebruiker wordt geïnstalleerd
Paard van Marken, benaming in de volksmond voor de vuurtoren van Marken
Paard en tafel, beeld van Mathieu Nab in Amsterdam-West
Paard (Theresia van der Pant), beeld in Amsterdam